Breteuil kan syfta på två franska kommuner:

 Breteuil, Eure
 Breteuil, Oise